Wonneberg steht für:

 Wonneberg, Gemeinde im Landkreis Traunstein, Bayern
 Ujeścisko, deutscher Name Wonneberg, historisch eigenständige Gemeinde, 1973 eingemeindet als Stadtbezirk von Gdańsk (Danzig)

Wonneberg ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Wonneberg (1927–2013), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Frank Wonneberg, deutscher Sachbuchautor